

Fumetti 
 Damned – miniserie a fumetti della Image Comics del 1997

Letteratura 
 Dannazione (Damned) – romanzo di Chuck Palahniuk del 2011
 Damned – romanzo di Nancy Holder del 2011

Musica 
 Damned – gruppo musicale punk rock inglese
 Damned – album dei Wolfbrigade del 2012
 Damned – singolo di Eva Avila del 2008

Televisione 
 Damned – serie televisiva britannica del 2016

Pagine correlate 
The Damned (disambigua)